Krešimir Mikić, hrvatski glumac;
 Krešimir Mikić, hrvatski pedagog.